Das 12. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 26. Juni bis zum 3. Juli 1966 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Dreifachsiegerin wurde die inzwischen verheiratete Hella Riede, dabei im Damendoppel mit Helga Magdeburg und im Mixed mit Hans-Jürgen Luttropp, der auch das Herrendoppel mit Ulrich Trettin gewann. Den einzigen Gästeerfolg gab es im Herreneinzel durch den Ungarn Péter Szőke. Dort erreichte Peter Fährmann das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 10. Jahrgang (1966), Heft 5

Anmerkungen 

1966
Tennisturnier 1966
Tennisturnier in Zinnowitz